Pajé - pessoa de destaque em certas tribos indígenas
Ou ainda:
Pajé (Mauricio de Sousa)
Cacique & Pajé - dupla sertaneja

Desambiguação